French Open 2008 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się od 24 maja do 7 czerwca, tradycyjnie na paryskich kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa. Obrońcami tytułów w grach pojedynczych byli Belgijka Justine Henin i Hiszpan Rafael Nadal. Belgijka mogła stać się pierwszą kobietą w erze open, która wygrała cztery razy rzędu turniej na kortach Rolanda Garrosa, jednak 14 maja ogłosiła zakończenie kariery. Rafael Nadal wyrównał rekord Szweda Björna Borga, który wygrywał French Open przez 4 lata z rzędu (od 1978 do 1981). Podczas turnieju, po porażce w I rundzie z Francuzem Paulem-Henrim Mathieu (6:3, 6:4, 6:2) karierę zakończył trzykrotny zdobywca French Open i były lider rankingu ATP, Brazylijczyk Gustavo Kuerten. Mistrzynią singla kobiet została Ana Ivanović pokonując Dinarę Safinę 6:4 6:3

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Rezygnacje 
  Andy Roddick zrezygnował z udziału w turnieju z powodu kontuzji barku.
  Tatiana Golovin wycofała się z rozgrywek z powodu operacji usunięcia torbieli.
  Sania Mirza nie wystąpi w Paryżu z powodu przebytej niedawno operacji prawego nadgarstka.
  Lindsay Davenport odwołała swój start w turnieju z przyczyn osobistych.
  Daniela Hantuchová zrezygnowała z udziału w turnieju z powodu kontuzji stopy.
  Jo-Wilfried Tsonga nie będzie mógł zagrać w turnieju z powodu planowanej operacji kolana.
  Richard Gasquet wycofał się z turnieju z powodu kontuzji kolana.

Obrońcy tytułów

Bibliografia 

 
 
 

French Open 2008